Герб Вышгорода — официальный символ города Вышгород, районного центра Киевской области. Утверждён решением сессии городского совета № 1108/144 от 3 марта 1996 года. Автор — Р. Орлов.

Описание 
Герб представляет собой геральдический щит четырёхугольной формы с полукругом в основе. В серебряном поле в красно-чёрной одежде святые Борис и Глеб удерживают золотой восьмираменний крест. Щит обрамлён декоративным картушем и увенчан золотой городской короной с тремя башенками.

Значение 
Святые Борис и Глеб символизируют выдающееся историческое прошлое летописного Вышгорода — большого ремесленного центра и северного форпоста Киева, напоминают об одной из старейших каменных церквей периода Киевской Руси, которая была построена в Вышгороде. Золотой крест исторически отличает Вышгород, как один из древнейших центров религиозной жизни Киевской Руси, и указывает на наличие вблизи города древнего монастыря.

Серебряный цвет в геральдике символизирует девственность, чистоту, безупречность и непорочность. Красный цвет — традиционный и широко применяемый во времена Киевской Руси — указывает на мужество и силу, смелость, любовь. Чёрный — осторожность, мудрость, глубину и таинственность жизни, печаль. В сочетании красная и чёрная краски символически передают трагизм невинной гибели Бориса и Глеба от руки брата и утверждают идею христианской любви.

Интересные факты 
 Первым гербом города была эмблема создана археологом Русланом Орловым на основе найденного амулета-змеевика XIII—XIV веков. В основу эмблемы было положено традиционное изображение святых Бориса и Глеба в плащах-корзно и высоких княжеских шапках; к иконографической схемы добавлена надпись «ВЫШГОРОД» над фигурами святых и год основания города — «946»«», под фигурами. Этот герб просуществовал с 1994 по 1996 год и лёг в основу современного герба.
 В 1996 году вместе с гербом была утверждена печать города. Печать имеет форму круга диаметром 50 мм. В центре, в круге диаметром 42 мм, помещено изображение городского герба — святые Борис и Глеб удерживают золотой восьмираменный крест. По кругу легенда: «Печать Города Вышгорода». Как разделители слов легенды использованы крест и звёздочки.

Источники 
 

Вышгород
Гербы 1996 года
Вышгород
Гербы с городскими коронами
Гербы с изображением святых